Mountains – singolo di Prince del 1986
 Mountains – album dei Lonestar del 2006
 Mountains – singolo dei Biffy Clyro del 2008
 Mountains – singolo degli LSD del 2018